Список событий в авиации в 1906 году:

События

Без точных дат 
 Первый полёт экспериментального самолёта Блерио III.

Персоны

Родились 
 2 января — Грушин, Пётр Дмитриевич, советский и российский учёный, авиаконструктор и конструктор в области ракетной техники, академик АН СССР (1966). Член ЦК КПСС (1966—1986).
 7 февраля — Олег Константинович Антонов, советский авиаконструктор, доктор технических наук (1960), профессор (1978).
 1 апреля — Яковлев, Александр Сергеевич — советский авиаконструктор, генерал-полковник авиации (1946).
 14 мая — Сидор Васильевич Слюсарев, советский лётчик и военачальник, Герой Советского Союза.

Скончались

См. также